Imposto sobre o valor acrescentado
 IVA-118 - uma rodovia
 Grupo (química) - na tabela periódica, o Grupo 14 recebe o nome IVA